Projeto Pixinguinha é um evento cultural que tem por objetivo difundir a música popular brasileira em todo o país.

Criado em 1977 pela Funarte em parceira com as Secretarias de Cultura Municipais e Estaduais. Interrompido desde 1997 por falta de verba, foi retomado em 2004 e atualmente é favorecido pela Lei Rouanet, sendo a multinacional Petrobrás a maior patrocinadora.

Por onde passaram, as caravanas do Projeto levaram ao conhecimento do púbico talentos consagrados e revelaram novos:
 Sueli Costa; Simone, Xangô da Mangueira; Jane Duboc; Mauricio Carrilho; Délcio Carvalho; Fátima Guedes; Nei Lopes; Cláudio Jorge; Leandro Braga; Paula Santoro; Luiz Gayotto; Wilson das Neves; Tavinho Moura; Ivan Vilela, Lenine Santos e Suzana Salles; Francisco Aafa; Vítor Ramil; Kátia B; Flu; Almir Gabriel; Sérgio Barros; Suely Mesquita; Ezequiel Lima; Macleim; Celso Adolfo; Marcelo Loureiro; Cris Aflalo; Gilvan Santos; Genésio Tocantins; Amadeu Cavalcante; Antônio Pereira e os grupos Nós Quatro, João Penca & Seus Miquinhos Amestrados, Jongo da Serrinha, Rabo de Lagartixa, Banda de Pífanos de Caruaru,Trio Madeira Brasil e Qu4tro a Zero.

O acervo resultante das mais de 340 apresentações encontra-se em processo de digitalização: cerca de 500 fitas cassete ou de rolo, com gravações ao vivo de cerca de 5 mil músicas de aproximadamente 3.400 compositores brasileiros.

A história do Projeto Pixinguinha começa em 1977, no mesmo ano de criação da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Idealizado pelo poeta e produtor Hermínio Bello de Carvalho, o  Projeto foi originalmente proposto pela Sombras (sociedade arrecadadora de direitos, da qual Hermínio era vice-presidente) à então recém-criada Funarte, que desde àquela época é responsável por sua realização. Fazendo circular pelo Brasil espetáculos de música brasileira que reuniam duas ou três atrações, sempre a preços populares, o Projeto Pixinguinha tinha como inspiração o Projeto Seis e Meia, que desde 1976 lotava o Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, com espetáculos acessíveis e um horário que coincidia com o fim do expediente da população que circulava pelo Centro da cidade.

Através do Projeto Pixinguinha, diversas cidades brasileiras puderam assistir a espetáculos de grandes artistas da música popular, como os veteranos Cartola, Jackson do Pandeiro e Marlene, os iniciantes Marina Lima, Djavan e Zizi Possi e ainda Edu Lobo, João Bosco, Nara Leão, Paulinho da Viola, Alceu Valença e muitos outros. Todos contribuíram para que a iniciativa fosse um grande sucesso, com teatros repletos pelo país e desdobramentos como discos e programas de TV e rádio.
O Cedoc-Funarte possui registro dos mais de 30 anos de história do Projeto Pixinguinha, incluindo gravações de inúmeros shows e um acervo de notícias de jornal de todos os cantos do Brasil, borderôs diversos, notas contratuais, programas dos shows, liberações da Censura, memorandos, balanços e relatórios anuais, entre outros documentos fundamentais.

Referência: Brasil Memória das Artes

Ver também 
 Pixinguinha

Ligações externas 
 Página oficial da Funarte

Eventos de música popular brasileira